Wichan ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Wichan (* 1986), deutscher Naturbahnrodler
 Markus Wichan (* 1988), deutscher Naturbahnrodler